Разлучённые — советский мультфильм 1980 года.
 Разлучённые — мексиканский телесериал 1997—1998 годов.